Glossop steht für:
 Glossop, Stadt in der englischen Grafschaft Derbyshire

Glossop ist der Familienname folgender Personen:

 Rudolph Glossop (1902–1993), britischer Geotechniker